Sam Jones (1924–1981) amerikai dzsesszzenész
 Sam Jones (1933–2021) amerikai kosárlabdázó
 Sam J. Jones (1954–) amerikai színész
 Sam Jones III (1983–) amerikai színész ('Smalville' sorozat)